Kolmården kan syfta på:

 Kolmården – ett skogsområde i gränstrakterna mellan Södermanland och Östergötland
 Kolmårdens municipalsamhälle – ett municipalsamhälle 1936–1951
 Kolmårdens landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1952–1971
 Kolmårdens församling – en församling i Linköpings stift 2010–
 Kolmårdens djurpark – en djurpark
 Kolmårdens Tropicarium – ett tropikhus
 Kolmårdssanatoriet – en tidigare tuberkulosanstalt strax väster om Krokek 1918–1990-talet
 Kolmården (anstalt) – en öppen anstalt utanför Krokek i Norrköpings kommun 2004–
 Kolmårdens marmorbruk – ett tidigare stenbrott
 Kolmårdens station – en järnvägsstation i Krokek